Sveneby kan syfta på:

Sveneby socken – en socken i Västergötland i Vadsbo härad
 Sveneby landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1952
Sveneby församling – en tidigare församling i Skara stift i Töreboda kommun –2002
 Sveneby kyrka – en kyrkobyggnad i Töreboda kommun
 Sveneby distrikt – ett distrikt i Töreboda kommun och Västra Götalands län 2016–
Sveneby herrgård – belägen i Sveneby församling, Västergötland